|}

Die Bahnstrecke Ohat-Pusztakócs–Polgár ist eine normalspurige Nebenstrecke im Komitat Hajdú-Bihar in Ungarn und führt auf einer Länge von 35 Kilometern von Ohat-Pusztakócs über Tiszacsege nach Polgár.

Geschichte 

Die Eisenbahnstrecke wurde 1891 als im Bahnhof Ohat-Pusztakócs (früher Ohat-Kócs) beginnende Flügellinie der zeitgleich fertiggestellten Bahnstrecke Debrecen–Füzesabony durch die Lokalbahngesellschaft Debrecen-Füzesabony-Ohat-Polgári HÉV eröffnet. Die in Polgár (früher Tisza-Polgár) anschließende Strecke nach Görögszállás (früher Királytelek) wurde 1896 durch die Eisenbahngesellschaft Tiszapolgár-Nyíregyháza HÉV in Betrieb genommen.

Zwischen 1985 und 1989 wurde der Oberbau der Strecke unter Verwendung von gebrauchtem Material anderer Hauptstrecken erneuert.

Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2009 wurde der Personenverkehr zwischen Ohat-Pusztakócs, Polgár und Tiszalök eingestellt.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke beginnt im Bahnhof Ohat-Pusztakócs und verläuft in nördlicher Richtung nach Tiszacsege. Von dort führt sie für ein paar Kilometer in östlicher Richtung am Rand des Nationalparkes Hortobágy entlang und anschließend in Richtung Nordosten bis Újszentmargita, ehe sie wieder nach Norden schwenkt und über Folyás nach Polgár führt. Dabei folgt sie, wie auch die weiterführende Strecke nach Görögszállás, mit einigem Abstand dem Verlauf des Flusses Theiß.

Weblinks 
 Bilder der Betriebsstellen auf vasutallomasok.hu
  auf iho.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke OhatPusztakocsPolgar